Un temple d'Apis est un temple égyptien dédié au culte d'Apis. Il en existe plusieurs :
 temple d'Apis (Memphis).

Index égyptologique
Apis